«Арба́тская» — название станций Московского метрополитена:
 на Арбатско-Покровской линии.
 на Филёвской линии.